

Площади 
 Ратушная площадь (Аугсбург)
 Ратушная площадь (Ахен)
 Ратушная площадь (Вильнюс)
 Ратушная площадь (Каунас)
 Ратушная площадь (Копенгаген)
 Ратушная площадь (Нарва)
 Ратушная площадь (Осло)
 Ратушная площадь (Рига)
 Ратушная площадь (Таллин)
 Ратушная площадь (Тарту)

Станция метро 
 Ратушная площадь () — строящаяся станция копенгагенского метрополитена.

См. также 
 Площадь Старой Ратуши в Выборге